Ел Махагвал има више значења:

 Ел Махагвал (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Махагвал (Исхуатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Махагвал (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Махагвал (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику